Курба́това — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Курбатова, Екатерина Владимировна (род. 1992) — российская гимнастка.
 Курбатова, Зинаида Юрьевна (род. 1966) — художник-иллюстратор, тележурналист. 
 Курбатова, Наталья Владимировна (1985—2014) — российская бегунья. 
 Курбатова, Рената Николаевна (1955—2020) — советская и российская певица, солистка Поморской филармонии, заслуженная артистка Российской Федерации (1993).
 Курбатова, Роза Алексеевна (1928—2021) — партийный деятель, председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации (1964—1966).
 Курбатова, Стоянка (ур. Груйчева; род. 1955) — болгарская гребчиха. Топоним 
 Курбатова — деревня, Октябрьский район, Пермский край, Россия.